Дэни:

 Дэни Филт — фронтмен, композитор, вокалист и основатель английской симфоник-блэк-метал группы Cradle of Filth.